Roman Damian Sanguszko herbu Pogoń Litewska (ur. 17 października 1832 w Przeworsku, zm. 1 listopada 1917 w Sławucie) – polski książę, ordynat zasławski i kolekcjoner.

Życiorys 
Dzieciństwo i młodość spędził w Galicji. Studiował na Sorbonie, m. in. fizykę, gdzie uzyskał bakalaureat z nauk wyzwolonych (1851).Dzięki staraniom swej matki Izabeli Marii z Czartoryskich w 1853 otrzymał zgodę na przejęcie części spadku - dobra wołyńskie po swoim dziadku gen. Eustachym Sanguszce. W maju 1855 uzyskał poddaństwo rosyjskie. W latach 1855-1862 Odbył służbę wojskową w armii rosyjskiej, gdzie został awansowany na stopień rotmistrza gwardii. Przez pewien czas pełnił funkcję attaché ambasady rosyjskiej w Neapolu i Berlinie. Przeniesiony do rezerwy z powodu stanu zdrowia leczył się za granicą. Po powrocie do kraju w 1866 został mianowany członkiem głównego zarządu stadnin państwowych, koniuszym dworu i tajnym radcą. Przejął akże osobisty zarząd dóbr rodzinnych znajdujących się w zaborze rosyjskim. Od 1868 był mężem pochodzącej z arystokracji czeskiej Karoliny z domu Thun-Hohenstein (1848-1916). Nie mając dzieci, adoptowali – bez przekazania nazwiska – dwie córki zmarłej Eufemii z Radziwiłłów Rzyszczewskiej, które nie wyszły za mąż i mieszkały w Sławucie.

Jako konserwatywny ziemianin cieszył się szacunkiem na dworze carskim. Unikał działalności politycznej; nie brał nawet udziału w uroczystościach dworskich. Mimo licznych próśb i nacisku władz, w maju 1906 nie zgodził się na kandydowanie w wyborach do rosyjskiej Dumy Państwowej i Rady Państwa. W końcu 1907 został wybrany na prezesa Polskiego Stronnictwa Krajowego gub. kijowskiej, wołyńskiej i podolskiej. Pełnił funkcję sędziego pokoju, był także członkiem licznych komisji gubernialnych a także radnym ziemstwa zasławkiego. 

W roku 1907 utworzył za zgodę Mikołaja II ordynację zasławską w guberni wołyńskiej. Ordynacja obejmowała 95 wsi i 3 miasta (Sławuta, Zasław, Kornica), a także folwarki podzielone na 3 klucze (sławucki, zasławski, białogrodzki). Klucz sławucki obejmował 61 folwarków z 25 tys. ha gruntów ornych, 38 tys. ha lasów iglastych, 3 750 ha lasów liściastych oraz łąk, oraz 3 tys. stawów, jezior i nieużytków. Właściciele dysponowali, obejmującą blisko 2,5 tys. koni, stadniną z nagradzanymi w Europie złotymi medalami klaczami arabskimi. Sama Sławuta posiadała przed I wojną światową dwa banki prywatne, fabrykę sukna, która produkowała słynne „burki sławuckie”, liczne zakłady przetwórstwa rolnego, zakład leczenia kumysem. Dziedzicem ordynacji w 1912 roku został jego bratanek Roman Władysław Sanguszko. 

Wspomagał liczne instytucje, m. in. przez wiele lat dotował katolickie seminarium duchowne w Żytomierzu i kościoły różnych wyznań. W 1903 podarował Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich kwotę 50 tysięcy koron. Wspomógł także Muzeum Czapskich w Krakowie i Towarzystwo Popierania Nauki Polskiej we Lwowie. Był znanym kolekcjonerem. Prowadził prace porządkowe w odziedziczonej bibliotece (25 tysięcy tomów) i archiwum Sanguszków, Ostrogskich i Lubomirskich  w Sławucie, początkowo przy pomocy znanego heraldyka Zygmunta Radzymińskiego, a następnie od 1881 historyka Bronisława Gorczaka (1854–1918). Ten ostatni opublikował na temat tamtejszych archiwaliów dwa katalogi, a także w latach 1887–1910 we współpracy z Z. Radzimińskim siedem tomów dokumentów z Archiwum książąt Lubartowiczów-Sanguszków w Sławucie. Dla biblioteki i archiwum przeznaczył oddzielny budynek przebudowanych dawnych stajni. W 1915 przewiózł część zbiorów do Gumnisk pod Tarnowem, gdzie były przechowywane do 1945. Najcenniejsze jednak pergaminy pozostały jednak w archiwum sławuckim i uległy zniszczeniu podczas wydarzeń wojennych a następnie rewolucji. Część księgozbioru wywieziona do Rosji została rewindykowana w roku 1923 i wcielona do zbiorów w Gumniskach. 

Został zamordowany przez zrewoltowanych żołnierzy rosyjskich z 264 Pułku Zapasowego w swoim pałacu w Sławucie. Pochowany w grobach rodzinnych w podziemiach kościoła św. Doroty w Sławucie.

Galeria

Rodzina 
Urodzony w arystokratycznej rodzinie ziemiańskiej. Był synem Władysława Hieronima i Izabeli Marii z Lubomirskich, bratem Jadwigi Klementyny (1830-1918) żony księcia Adama Stanisława Sapiehy, Pawła Romana (1834-1876), Heleny (1836-1891), Eustachego Stanisława (1842-1903).

Przodkowie 
Na podstawie: ;  Jerzy Sewer Dunin-Borkowski, Almanach błękitny: genealogia żyjących rodów polskich, Warszawa-Lwów 1908, s.  s. 57–58, 123-124;.Z. Zielińska, Poczet polskich rodów arystokratycznych, Warszawa 1997, s. 66, 152, 153, 370–373.;

Przypisy

Literatura 
 Józef Długosz: Sanguszko Roman Damian (1832-1917), w: Polski Słownik Biograficzny T. 34, Wrocław 1992, s. 507-509 (tam bibliografia)
 Jerzy Sewer Dunin-Borkowski: Genealogie żyjących utytułowanych rodów polskich. Lwów, 1895.
 Jerzy Sewer Dunin-Borkowski: Almanach błękitny. Genealogia żyjących rodów polskich, Lwów-Warszawa 1908.
 Teresa Zielińska: Poczet polskich rodów arystokratycznych, Warszawa 1997.
 Wacław Olasikowicz: Chłopak ze Sławuty. Wspomnienia z niedalekiej przeszłości, Warszawa 1987, .

Linki zewnętrzne 
 Listy Romana Damiana Sanguszki z opracowaniem w języku ukraińskim
 Tarnowski Kurier Kulturalny: Książę Roman Damian Sanguszko

Roman Damian
Polscy kolekcjonerzy
Ludzie urodzeni w Przeworsku
Ofiary zabójstw
Urodzeni w 1832
Zmarli w 1917